Горни-Бенешов (, () — город в Чешской Республике в районе Брунталь, Моравскосилезского края.

Расположен в исторической области Силезия, недалеко от границы с Польшей на главной дороге между административным центром района г. Брунталь (13 км) и г. Опава (20,5 км).

Состоит из 2-х административных районов: Горни-Бенешов и Луги.

История 
Горни-Бенешов — «Жемчужина Силезии» — был основан в 1253 году на месте существовавшего поселения добытчиков горных пород, содержащих серебро, золото, олово, цинк и железо. Здешние шахты по добыче серебра были старейшими в Чехии. На гербе и флаге города ныне помещены половина силезского орла и две шахтёрские мотыги.

В прошлом здесь также бурно развивалась текстильная промышленность.

До конца Второй мировой войны город почти полностью был населён немцами. Так, в 1910 г. 99 % жителей декларировали своё немецкое происхождение. В 1945 г. немецкое население города было выселено.

Достопримечательности 
 Готический парафиальный костёл св. Екатерины 1253 года.

Население

Города-побратимы 
  Пшув, Польша

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт г. Горни-Бенешов

Города Моравскосилезского края